Урсула Корберо (* 1989) — іспанська актриса і модель.
 Хав'єр Корберо (1935—2017) — іспанський (каталонський) скульптор.
Іспанські прізвища